Великобритания и Иран (Персия) имели неофициальные контакты с начала XVII века, когда Британская Ост-Индская компания проложила торговые маршруты в Персидское королевство. В 1807 году между государствами были установлены формальные дипломатические отношения. Первоначально миссия Британии имела статус легации (посольства низкого ранга), в 1943 году его статус был повышен до полноценного посольства.

Ниже приведён неполный хронологический список британских представителей в Иране
.

См. также 
 Ирано-британские отношения

Примечания 

Иран
Списки послов в Иране